Distretto di Gallipoli – distretto del Regno delle Due Sicilie
Distretto di Gallipoli – distretto della Turchia